Collegio elettorale di Pavia – collegio elettorale del Regno d'Italia per la Camera dei Deputati
Collegio elettorale di Pavia – collegio elettorale della Repubblica Italiana per la Camera dei Deputati
Collegio elettorale di Pavia – collegio elettorale della Repubblica Italiana per il Senato della Repubblica
Collegio elettorale di Pavia I – collegio elettorale del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Pavia II – collegio elettorale del Regno di Sardegna